Дмитрий Дмитриевич Бахметьев () — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск (27.06.1945).

Биография 
Родился в 1898 году Севастополе.

В РККА с 1919 года, участник Гражданской, советско-польской войн, походов в Литву и Бессарабию, был ранен. На командных должностях с 1920 г. Политрук бронепоезда, помощник политрука автобронеотряда, командир взвода, адъютант отдельного дивизиона, помощник начальника штаба артиллерийского полка.

Окончил ВАММ в 1937 г. Затем — начальник штаба 21-й тяжелой танковой бригады (до 20.07.1940 г.), начальник штаба 4-й танковой дивизии (07.1940-03.1941), начальник штаба 17-го механизированного корпуса - в этой должности полковник Бахметьев встретил Великую Отечественную войну.
17-й механизированный корпус принял страшный удар наступающих частей противника и к 26 июня был полностью уничтожен.

С 20 сентября 1941 года Бахметьев — начальник штаба 1-й гвардейской мотострелковой Московской дивизии и с этого времени непрерывно участвовал во всех операциях и боях дивизии на Юго-Западном фронте и под г. Наро-Фоминском.

С 31 марта 1942 по 6 февраля 1943 года — начальник штаба 4-го танкового корпуса. Дмитрий Дмитриевич принимает участие в формировании соединения, а во времена проведения всех боевых операций находился в передовых частях, своим присутствием обеспечивая непрерывное взаимодействие частей и соединений корпуса. В заслугу Бахметьеву ставилось отличное обеспечение подготовки частей корпуса к операции по окружению вражеской группировки в районе Сталинграда.

В дальнейшем генерал Бахметьев — начальник штаба 3-й танковой (24.02.1943-26.04.1943) и 57-й (26.04.1943-20.05.1943) армий.

29 марта 1944 года Дмитрий Дмитриевич занимает должность начальника штаба 3-й гвардейской танковой армии, в которой прослужит до 31 июля 1945 года. На завершающем этапе войны умелый и эрудированный начштарм-3 обеспечивает четкое управление и взаимодействие частей танковой армии, в результате чего танкисты и приданные им подразделения ведут успешные бои по овладению польскими и немецкими городами Радомско, Ченстохова, Пеотрекув, Оппельн, Глейвиц, Гинденбург. В этот период танковая армия форсировала реку Одер, захватила плацдарм и активно участвовала в боях по разгрому и овладению крупными промышленными центрами в Верхней Силезии, а также полному очищению от противника Домбровского угольного района.

После войны генерал продолжил службу в Советской Армии. Ещё год был начальником штаба 3-й гвардейской танковой армии (с мая 1946 — 3-я гвардейская механизированная армия), а после её сокращения до дивизии в ноябре 1946 года — начальником штаба 3-й гвардейской отдельной кадровой танковой дивизией. Оставался в должности до июня 1948 года. С июня 1948 по октябрь 1950 — начальник штаба 5-й гвардейской танковой армии в Белорусском военном округе.

Скончался в 1963 году после болезни, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Награды 
СССР
 два ордена Ленина (04.02.1943, 21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (14.02.1943, 03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Суворова I степени (06.04.1945)
 орден Кутузова I степени (25.05.1945)
 орден Суворова II степени (11.08.1944)
 орден Красной звезды (03.11.1941)
 медали СССР.

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Бахметьев Д. Д.
 За овладение городом Ченстохова — важным узлом обороны немцев на реке Варта. 17 января 1945 года. № 225
 За овладение городами Крайцбург, Розенберг, Питшен, Ландсберг и Гуттентаг. 21 января 1945 года. № 237
 За овладение городами Милич, Бернштадт, Намслау, Карльсмаркт, Тост и Бишофсталь. 23 января 1945 года. № 248
 За овладение важным центром военной промышленности немецкой Силезии городом и крепостью Оппельн. 24 января 1945 года. № 251
 За полное очищение от противника Домбровского угольного района и южной части промышленного района немецкой Верхней Силезии. 28 января 1945 года. № 261
 За форсирование реки Одер юго-восточнее города Бреслау (Бреславль). 6 февраля 1945 года. № 270
 За овладение в немецкой Силезии городом Бунцлау. 12 февраля 1945 года. № 276
 За овладение городами Котбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов. 23 апреля 1945 года. № 340
 За полное окружение Берлина. 1 мая 1945 года. 25 апреля 1945 года. № 342
 За полное овладение столицей Германии городом Берлин. 2 мая 1945 года. № 359
 За овладение городом Дрезден. 8 мая 1945 года. № 366.
 За освобождение Праги. 9 мая 1945 года. № 368.

Других государств
 три военных креста 1939 года (ЧССР)
 орден Крест Грюнвальда 3-й степени (Польша)
 медаль «Победы и Свободы» (Польша)

Память

Примечания

Ссылки 
 Сайт Мой Фронт
 Бахметьев Дмитрий Дмитриевич генерал танк. войск — репор. с командного пункта 1945
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники Бессарабского похода Красной армии (1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Участники Курской битвы
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Берлинской операции
Участники Пражской операции
Члены КПСС
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные на Ваганьковском кладбище